Eske steht für:

 River Eske, Fluss im County Donegal, Irland

Eske ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Eske (* 1943), deutsche Künstlerin
 Fritz Eske (1935–1967), deutscher Kletterer
 Wilhelm Eske (1883–1968), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)